Нюкта, Никта, Нюкс (также Никс):

 Нюкта ( — «ночь») — божество в греческой мифологии, персонификация ночной темноты.
 Никта (спутник) (134340 II Nix, ранее S/2005 P 2) — естественный спутник Плутона.
 (3908) Нюкта (3908 Nyx) — околоземный астероид из группы Амуров.

См. также 
 Никс